Jardim São Pedro (Campinas)
Jardim São Pedro (Porto Alegre)

Desambiguações de topônimos